Iwan Stelmach (1882–1957)
 Iwan Stelmach (1912–1990)